San Pietro penitente – dipinto di Guido Reni conservato nella Collezione d'arte M. a Roma
 San Pietro penitente – dipinto di Jusepe de Ribera conservato nel Museo Soumaya a Città del Messico
 San Pietro penitente – dipinto di Jusepe de Ribera conservato nel Kunsthistorisches Museum di Vienna